Трёхмерная сфе́ра (трёхмерная гиперсфе́ра, иногда 3-сфе́ра) — сфера в четырёхмерном пространстве. Состоит из множества точек, равноудалённых от фиксированной центральной точки в четырёхмерном евклидовом пространстве. Так же, как двумерная сфера, которая образует границу шара в трёх измерениях, 3-сфера имеет три измерения и является границей четырёхмерного шара.

Уравнение 
В декартовых координатах  трёхмерная сфера радиуса  может быть задана уравнением
 
Рассматривая комплексное пространство  как вещественное , уравнение сферы может быть рассмотрено как
 
Аналогично, в пространстве кватернионов :
 

Являясь трёхмерным многообразием, трёхмерная сфера может быть задана параметрически с использованием трёх координат. Примером являются гиперсферические координаты:

Свойства 
Трёхмерная сфера  является границей четырёхмерного шара.

Трёхмерная сфера является компактным связным трёхмерным многообразием. Трёхмерная сфера односвязна, то есть любая замкнутая кривая на ней может быть непрерывно стянута в точку.

Трёхмерная сфера гомеоморфна одноточечной компактификации трёхмерного вещественного пространства .

Групповая структура 
Являясь множеством единичных кватернионов, трёхмерная сфера наследует групповую структуру.

Таким образом, сфера  является группой Ли. Среди -мерных сфер таким свойством обладают только  и .

Используя матричное представление кватернионов, можно определить представление группы  с помощью матриц Паули:
 
Поэтому группа  изоморфна матричной группе Ли .

Действие группы U(1) и расслоение Хопфа 

Если определить действие группы :
 
то пространство орбит гомеоморфно двумерной сфере . При этом на сфере  возникает структура расслоения с базой  и слоями, гомеоморфными , то есть окружности . Это расслоение называется расслоением Хопфа.

Расслоение Хопфа является примером нетривиального главного расслоения. В координатах оно задаётся формулой
 
Точка  сферы  отображается в точку  комплексной проективной прямой , которая диффеоморфна двумерной сфере .

Гомотопические группы сферы 
Односвязность сферы означает, что первая гомотопическая группа . Также нулевой является группа .

Примечания

См. также
 Гипотеза Пуанкаре

Литература

Ссылки 
  Примечание: В данной статье используются альтернативные схемы именования для сфер, в которых сфера в N-мерном пространстве называется N-сферой.

Многомерная евклидова геометрия
Алгебраическая топология
Маломерная топология
Математический анализ
Кватернионы
Группы Ли
Трёхмерные многообразия